Raciborski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Raciborski (1809–1871), polnisch-französischer Mediziner
 Aleksander Raciborski (1845–1920), polnischer Philosoph 
 Marian Raciborski (1863–1917), polnischer Botaniker

Siehe auch: Ratibor